Струнный квартет № 9 — многозначный термин.

  
  
 
  
 
 
 
  
 Струнный квартет № 9 (Шостакович)
 Струнный квартет № 9 (Шпор)

См. также